Pete Pedersen (Chicago, 4 de setembro de 1925) é um gaitista estadunidense.

Biografia
Iniciou sua carreira tocando com Al Fiore e Jerry Murad no grupo de gaitas Harmonica Madcaps. Acompanhando o amigo, juntou-se ao The Harmonica Rascals de Borrah Minevitch onde participou até juntar-se a outro grupo de harmônicas o Don Herny Trio com Don Henry e Fuzzy Feldman.

Com sua experiência, fez vários arranjos musicais para o grupo de Jerry Murad, os Harmonicats. Tornou-se arranjador e produtor para vários outros grupos musicais.

Pedersen